Ханс-Ю́рген Кра́йше (; род. 19 июля 1947, Дрезден, Советская зона оккупации Германии) — немецкий футболист, нападающий. Выступал за клуб «Динамо (Дрезден)» и национальную сборную ГДР. Участник чемпионата мира 1974 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года. Лучший футболист ГДР 1973 года. В 70-е годы считался одним из лучших игроков страны.

Карьера

Клубная 
Его первым тренером был его отец Ханс Крайше, который играл вместе с Хельмутом Шёном в клубе Dresdner Sportclub 1898 e. V.

Со своим клубом «Динамо» (Дрезден) играл с 1964 по 1977 год в 234 играх Оберлиги и забил 127 голов. В национальной сборной ГДР играл в 46 (по версии ФИФА) международных играх забил 22 гола. В чемпионате мира 1974 года он участвовал в трёх играх.

Четыре раза — с 1971 по 1973 и 1976 он был бомбардиром года Оберлиги. В 1973 году его выбрали Футболистом года ГДР.

После окончания карьеры он работал тренером в родном клубе, сначала тренером молодёжной команды, с 1995 по 1996 главным тренером. С 2004 года работает в Гамбургском спортивном союзе.

В сборной 
В сборной ГДР Ханс-Юрген Крайше дебютировал 2 февраля 1968 года в товарищеском матче со сборной Чехословакии, завершившимся ничьей со счётом 2:2, причём сам Крайше забил второй гол своей сборной. В 1972 году Крайше в составе сборной поехал в Мюнхен на XX летние Олимпийские игры, он сыграл во всех семи матчах своей команды которая стала бронзовым призёром и забил пять голов. В 1974 году Крайше принял участие в единственном для своей страны 1974 года, он сыграл в трёх матчах, включая знаменитый матч со сборной ФРГ. Своё последнее выступление за сборную Крайше провёл в товарищеском матче со сборной Канады 31 июля 1975 года, тот матч завершился победой восточных немцев со счётом 7:1, а сам Дукке вышел на замену после перерыва вместо Вольфганга Зегуина. Всего же за сборную Ханс-Юрген Крайше сыграл 46 официальных матчей в которых забил 22 гола. Также Крайше сыграл 7 матчей за олимпийскую сборную ГДР, в которых забил 5 голов.

Итого: 46 матчей / 22 гола; 25 побед, 13 ничьих, 8 поражений.

Итого: 7 матчей / 5 голов; 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.

Достижения

Командные 
  Сборная ГДР
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1972

  «Динамо» (Дрезден)
 Чемпион ГДР (5): 1971, 1973, 1976, 1977, 1978
 Бронзовый призёр чемпионата ГДР (4): 1970, 1972, 1974, 1975
 Обладатель Кубка ГДР (2): 1971, 1977
 Финалист Кубка ГДР (4): 1972, 1974, 1975, 1978

Личные 
 Футболист года в ГДР: 1973
 Лучший бомбардир чемпионата ГДР (4): 1971, 1972, 1973, 1976
 Номинант на Золотой мяч (2): 1970, 1973
 6-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата ГДР за все времена: 127 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте eu-football.info
 
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте rsssf.com
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте dfb.de
 Статистика матче за олимпийскую сборную на сайте sports-reference.com 
 Статистика выступлений за «Динамо» на сайте rsssf.com
 Сайт его футбольной школы

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Футболисты года ГДР
Игроки ФК «Динамо» Дрезден